Diese Liste von UFO-Sichtungen und UFO-Vorfällen fasst eine Auswahl von Fällen zusammen, die als von besonderer Bedeutung für die UFO-Thematik gelten und mehrfach in der Literatur zum Thema auftauchen. Die Einträge sind klassifiziert nach J. Allen Hyneks Klassifikationssystem für UFO-Begegnungen.

Tabellarische Übersicht ausgewählter UFO-Vorfälle

Kurzbeschreibung ausgewählter UFO-Vorfälle 
Eine kurze Beschreibung der Fälle, die kein eigenes Lemma in der Wikipedia haben.

Teheran-Zwischenfall 

 In der Nacht des 18. September 1976 gehen mehrere Anrufe beim Tower des Flughafens Mehrabad in Teheran ein. Anwohner Teherans melden darin ein ungewöhnliches Licht über der Stadt. Der diensthabende Flugleiter Hossein Pirouzi kann das Objekt durch sein Fernglas ausmachen. Seiner Beschreibung nach ein helles, weißes Licht mit einem roten Licht in der Mitte. Nach Weitergabe der Informationen an den zuständigen Luftwaffengeneral wird gegen 00:30 Uhr ein Phantom F-4 Abfangjäger zur Aufklärung gestartet. Sowohl der Pilot als auch der Navigator dieses Jets können das Objekt sehen. Als sich der Abfangjäger dem Objekt angenähert hat, fallen Bordelektronik und Kommunikation des Jets aus. Der Pilot entscheidet sich daher umzukehren. Auf dem Weg zurück funktionierten die Systeme wieder. Der Jet wird gelandet und ein zweiter Phantom F-4 Jäger wird gestartet. Der Pilot dieser Maschine ist Major Parwis Dschafari. Auch er und sein Navigator können das Objekt visuell bestätigen. Dschafari beschreibt das Objekt später als hell leuchtend und intensiv in verschiedenen Farben blinkend. Auf dem Weg zum Objekt hätte dieses mehrmals sprunghaft seine Position über eine größere Entfernung verändert. Das Bordradar konnte das Objekt laut Aussage von Pilot und Navigator erfassen. Als sich der F-4 dem Objekt nähert, fällt ebenfalls die Bordelektronik aus. Laut Dschafari löst sich eine kleine Lichtkugel aus dem großen Objekt und fliegt auf den Jet zu. Dschafari hält es für eine Rakete und versucht es mit einer wärme suchenden Rakete abzuschießen. Dieser Versuch scheitert am Ausfall der Waffensysteme. Auch Dschafari beschließt daraufhin, umzukehren. Das kleine Objekt verfolgt und umkreist den Jet einige Minuten, während der Jet seinen Rückflug zum Flughafen fortsetzt. Erst nachdem das kleine Objekt abgedreht ist, funktioniert die Bordelektronik wieder. Kurz darauf wird ein kleineres hell leuchtendes Objekt dabei beobachtet, wie es außerhalb von Teheran zu Boden geht. Laut Dschafari sind alle Objekte kurze Zeit nach seiner Landung unvermittelt verschwunden. Eine spätere Untersuchung der vermuteten Landestelle brachte keine Ergebnisse.

Neben den Aussagen von Major Parwis Dschafari und Hossein Pirouzi ist dieser Fall durch einen Bericht des US-Verteidigungsnachrichtendienst Defense Intelligence Agency (DIA) dokumentiert. Vertreter der DIA waren beim Debriefing anwesend und konnten mit den Zeugen und Vorgesetzten sprechen.

Untersuchungen

 Das Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP, heute Committee for Skeptical Inquiry) mit dem Falluntersucher Philip J. Klass stellte Untersuchungen zu dem Fall an. Demnach war das helle Licht, das über Teheran gesehen wurde, der Planet Saturn. Die Ausbildung der Piloten und des militärischen Personals der iranischen Luftwaffe sei zu dieser Zeit sehr schlecht gewesen und die Piloten standen aufgrund des nächtlichen Alarmstarts unter starkem Stress. Laut Klass sind ihre Aussagen daher zweifelhaft. Der Radarkontakt des zweiten Jets ist für Klass auf eine Erwartungshaltung und Inkompetenz zurückzuführen. Aus iranischen Zeitungsberichten rekonstruiert Klass (abweichend der Aussagen der beteiligten Zeugen), dass der erste Abfangjäger nicht aus technischen Problemen zurückgekehrt sei, sondern aufgrund eines weiteren kleinen Objekts, welches am Jet vorbeigezogen ist. Aus Furcht sei der Pilot dann umgekehrt. Die Systemausfälle des zweiten F-4 Abfangjägers sind auf den allgemein schlechten Wartungszustand zurückzuführen und hätten nichts mit der Sichtung zu tun. Die kleineren Objekte waren laut Klass wahrscheinlich Boliden. In den Tagen vor dem Ereignis gab es in der iranischen Presse mehrere Berichte über UFO-Sichtungen. Dies hätte bei allen Beteiligten eine Fehlinterpretation der Stimuli begünstigt.
 Eine offizielle Untersuchung ist nicht bekannt. Es ist jedoch ein Dokument des US-Verteidigungsnachrichtendienst Defense Intelligence Agency durch den Freedom of Information Act freigegeben worden. Die DIA fasst darin den Fall und Aussagen der Piloten, Radarlotsen und Vorgesetzten zusammen. In einer Bewertung durch den DIA wird der Fall bezeichnet als „an outstanding report. This case is a classic which meets all the criteria necessary for a valid study of the UFO phenomenon.“

Offizielle UFO-Nacht von Brasilien 

 Gegen 21:20 UTC−3 (Ortszeit) geht bei der brasilianischen Luftwaffe die Meldung von unidentifizierten Flugbewegungen in der Nähe der Stadt São José dos Campos ein. Die Meldung stammt vom Control Tower des Flughafens der Stadt. Es werden mehrere Lichter beschrieben, die ihre Farbe zwischen Rot, Gelb, Grün und Orange ändern und per Radar erfasst werden konnten. Die Besatzung einer zivilen Maschine kann die Sichtung bestätigen und beschreibt einen roten Stern, der sich von Ost nach West bewegt. Gegen 22:20 wird zur Aufklärung der erste Kampfjet gestartet. Insgesamt starten in den folgenden zwei Stunden fünf Jets, zwei von der Luftwaffenbasis Santa Cruz und drei von der Luftwaffenbasis Anápolis. Drei der Piloten gelingt es Kontakt zu den Objekten herzustellen. Mehrere Radarstationen am Boden registrieren die Objekte während des Einsatzes.

Gegen 22:55 kann Hauptmann Viriato in einer Mirage ein Objekt per Flugzeugradar erfassen und einige Minuten verfolgen, ehe es vom Radar verschwindet. Viriato gibt später an, das Objekt wäre laut Radar im Zickzack geflogen. Visuell konnte Viriato das Objekt nicht ausmachen. Gegen 23:15 sieht Leutnant Kleber, Pilot einer F-5E Tiger II, einen Lichtball vor seiner Maschine. Sein Radar und das Bodenradar zeigen einen Kontakt in 19 Kilometern Entfernung vor seinem Jet. Kleber verfolgt das Objekt in Richtung Atlantik, ohne es einholen zu können.
Gegen 23:20 kann Hauptmann Jordão in einer F-5E ein rotes Licht ausmachen und Radarkontakt herstellen zu einem Objekt in 32 Kilometern Entfernung. Jordão verfolgt das Ziel einige Minuten, bis das Ziel gleichzeitig aus der Sicht und vom Radar verschwindet. Später werden dicht neben dem Jet dreizehn Objekte vom Bodenradar geortet. Diese begleiten den Jet für einige Minuten, ohne dass Jordão die Ziele sehen kann. Erst nach einer 180-Grad-Wende verschwinden die Objekte.
Gegen 1:00 sind alle Objekte verschwunden und die Jets wieder gelandet.

Vier Tage später, am 23. Mai 1986, beruft der damalige brasilianische Luftfahrtminister Octavio Moreira Lima eine Pressekonferenz mit verantwortlichen Militärs sowie den Piloten der beteiligten Militärmaschinen zu dem Vorfall ein. Lima bestätigt den Vorfall und berichtet: „Mehrere Minuten lang wurden unsere Jets von diesen Objekten verfolgt. […] Und die Erklärung? Wir können Ihnen keine geben, da wir keine haben.“ Daher wird der Vorfall als "Offizielle UFO-Nacht" bezeichnet. Minister Lima kündigt an, innerhalb von 30 Tagen einen offiziellen Untersuchungsbericht zu veröffentlichen. Diese Ankündigung wurde nicht eingehalten, ein solcher Bericht nie veröffentlicht. Erst 2009 wurde eine, bis dahin geheim gehaltene, interne Untersuchung der Ereignisse für die Öffentlichkeit freigegeben.[Siehe Untersuchungen unten]

Untersuchungen

 Werner Walter von der CENAP vermutet Radarfehler im Zusammenhang mit Fehldeutungen von astronomischen Objekten durch die Piloten. Walter verweist darauf, dass die per Radar aufgezeichneten UFOs entweder nicht visuell beobachtet werden konnten und wenn diese beobachtet wurden, diese Ähnlichkeiten mit von Inversionswetterlagen verzerrten Sternen und Planeten hatten. Laut Walter hätten die Koordinaten der Radarortung und der Ort der visuellen Sichtung oft nicht zusammengepasst, was diese Deutung unterstützen würde.
 Der britische Raumfahrtexperte Geoffrey Perry weist darauf hin, dass die sowjetische Raumstation Saljut 7 im fraglichen Zeitraum Müll ausgebracht hat, welcher in der Region Brasilien in der Erdatmosphäre verglüht ist. Dies könnte laut Perry Auslöser für die Sichtungen gewesen sein.
 Experten der brasilianischen Luftwaffe widersprechen diesen Erklärungen. José Carlos Pereira, Vier-Sterne-Brigadegeneral und Befehlshaber des Luftsicherheitskommandos von 1999 bis 2001, weist Vermutungen zu Radarfehlern zurück. Er gibt an, dass durch die gegenseitige Bestätigung verschiedener Radarsysteme, welche auf verschiedenen Frequenzen laufen, "ein Messfehler oder eine fälschliche Korrelation ausgeschlossen werden" könne. Jose Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, Brigadier und Leiter der internen Untersuchung der Luftwaffe zu dem Vorfall, führt an, dass Weltraummüll nicht den aufgezeichneten Bewegungsmustern der Objekte entspräche und daher als Erklärung ausscheide.
 Eine interne Untersuchung vom 2. Juni 1986 der brasilianischen Luftwaffe zu dem Vorfall wurde 2009 für die Öffentlichkeit freigegeben. In dem Bericht wird festgestellt, dass das registrierte Phänomen von verschiedenen Radarsystemen erfasst wurde, unterschiedliche Geschwindigkeiten gezeigt hat (von schwebend bis Überschallgeschwindigkeit), die Fähigkeit zu plötzlicher Beschleunigung, Abbremsung und scharfen Richtungswechseln besitzt, sowie zeitweise in verschiedenen Farben geleuchtet hat. Der Führungsstab der Luftwaffe kommt zu der Schlussfolgerung, dass "es sich bei dem Phänomen um einen Festkörper handelte, welcher durch die Fähigkeiten dem Beobachter zu folgen, Abstand zu halten und in Formation zu fliegen, intelligentes Verhalten gezeigt hat. Es handelt sich nicht zwangsläufig um bemannte Fahrzeuge." Eine Erklärung für das Phänomen wird nicht angegeben.

Japan-Airlines-Flug 1628 

 Japan Airlines Flug 1628 ist ein Frachtflug von Paris über Reykjavík, Anchorage nach Tokyo. Die Besatzung besteht aus Flugkapitän Kenju Terauchi, Copilot Takanori Tamefuji und dem Flugingenieur Yoshio Tsukuba. Auf dem Weg von Reykjavík nach Anchorage am 17. November 1986 gegen 17:10 UTC-9 auf einer Flughöhe von ca. 10,5 km sieht Kapitän Terauchi links unter der Boeing 747 seltsame Lichter. Terauchi hält sie für Militärmaschinen und schenkt ihnen keine besondere Beachtung. Einige Minuten scheinen die Lichter parallel zu Flug 1628 zu fliegen und der Maschine zu folgen. Gegen 17:20 verschwinden diese Lichter und es tauchen unvermittelt zwei größere Objekte vor der Boeing 747 auf. Die Flugzeugbesatzung beschreibt die Objekte später übereinstimmend als Rechtecke auf deren langen Seiten mehreren Reihen runder, heller, gelber Lichter sind. Die Lichter hätten das Innere des Cockpits erleuchtet und wären intensiv wie Flugzeugscheinwerfer gewesen. Das Licht sei warm auf der Haut zu spüren gewesen. Das Bodenradar des Air Route Traffic Control Center konnte die Objekte nicht erfassen. Ca. 10 Minuten lang begleiteten die Objekte die Boeing und flogen in Formation leichte Kurven. Gegen 17:30 verschwinden sie unvermittelt. Sekunden später bemerkt Terauchi entfernt ein größeres leuchtendes Objekt in Flugrichtung. Terauchi schaltet das Wetterradar des Flugzeugs ein und erhält in ca. 14 km Entfernung den Kontakt eines nicht soliden Objekts, wie z. B. einer Wolkenbank. Sowohl das zivile Bodenradar als auch das militärische Radar der Elmendorf Air Force Base können ebenfalls einen Radarkontakt bestätigen. Einige Minuten später nähert sich Flug 1628 der Stadt Fairbanks. In dem durch die Lichter der Stadt erhellten Himmel meint die Besatzung die Silhouette eines großen, dunklen, kugelförmigen Objektes auszumachen, wobei das leuchtende Objekt ein Licht des großen kugelförmigen Objektes ist. Terauchi beschreibt die Größe später als „ähnlich einem Flugzeugträger“. Flug 1628 versucht dem Objekt in einer großen Kurve auszuweichen und es hinter sich zu lassen. Das Objekt scheint der Boeing zu folgen und ist weiterhin aus dem seitlichen Fenster des Cockpits zu sehen. Dabei ändert das Objekt mehrmals sprunghaft seine Position über große Entfernungen. Gegen 17:40 bittet die Bodenkontrolle den Piloten eines United Airlines Passagierflugzeug seinen Kurs zu ändern, um die Sichtung zu bestätigen. Gegen 17:50, noch bevor United Airlines in Sichtweite kommt, fällt das kugelförmigen Objekt zurück und verschwindet aus der Sicht von Flug 1628 und vom Radar. United Airlines kann nichts Ungewöhnliches ausmachen. Flug 1628 landet gegen 18:20 auf dem Flughafen Anchorage.

Alle drei Besatzungsmitglieder von Flug 1628 haben diese Darstellung bestätigt. Der Fall wurde erst Wochen später in den Medien bekannt und erregte dann großes Medieninteresse.

Untersuchungen

 Die Federal Aviation Administration (FAA, Bundesluftfahrtbehörde der USA) hat aufgrund der öffentlichen Aufmerksamkeit am 1. Januar 1987, knapp zwei Monate nach dem Vorfall, eine Untersuchung eingeleitet. Das Ergebnis wurde am 5. März 1987 bekannt gegeben. Demnach war die FAA „nicht in der Lage den Vorfall zu bestätigen“ („was unable to confirm the event“). Die Radarkontakte werden als „unkorrelierte Primär- und Sekundär-Kontakte“ erklärt, bei der die eigentliche Position des Flugzeugs (Primärkontakt) und die des Flugfunktransponder-Signals (Sekundärkontakt) nicht synchron sind und daher zwei Ziele auf dem Radarschirm anzeigen. Zu den Sichtungen der Besatzung erklärt die FAA lediglich, dass die FAA keine Untersuchungen zu UFO-Sichtungen durchführt.
 Das Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP, heute Committee for Skeptical Inquiry) veröffentlichte mit dem Falluntersucher Philip J. Klass folgende Erklärung: Die Sichtung der ersten beiden leuchtenden Objekte waren Eiskristalle, welche das Mondlicht reflektiert haben. Nachdem das Flugzeug die Eiskristalle passiert hat, hat die Besatzung das vermeintlich verschwundene UFO gesucht und den Planeten Jupiter entdeckt. Dieser wurde dann für das große UFO gehalten. Die Radarkontakte sind auf dünne Wolkenbänke zurückzuführen. (Eine frühere Erklärung der CSICOP wurde zurückgezogen und durch diese ersetzt)
 Untersucher wie der Physiker Bruce Maccabee widersprechen sowohl der FAA-Veröffentlichung, als auch der Erklärungen der CSICOP. Beide Erklärungen würden verschiedene Punkte der Beschreibung ignorieren, wie die beschriebene Form der Objekte, Intensität des Lichtes, gespürte Wärme auf der Haut und Bewegungsmuster der Objekte. Auch der Radaranalyse der FAA stimmt Maccabee nicht zu. Der Vorfall bleibt laut Maccabee ungeklärt.
 John Callahan, Abteilungsleiter der Accidents, Evaluations and Investigations Division der FAA von 1981 bis 1988, berichtete mehrere Jahre nach seiner Pensionierung von der FAA-Untersuchung zu diesem Vorfall. Seiner Aussage nach wurden alle Daten zu dem Fall bei einem Meeting Mitarbeitern der CIA und des Wissenschaftlichen Beraterstabes des US-Präsidenten präsentiert. Am Ende des ca. 90-minütigen Meetings sollen die Mitarbeiter von CIA und des Beraterstabes sehr interessiert an dem Vorfall gewesen sein. Laut Callahan wurden alle Beteiligten zur Geheimhaltung über das Meeting und den Vorfall verpflichtet, mit der Begründung, keine Panik unter der Bevölkerung auslösen zu wollen. Die offizielle FAA-Analyse der Radardaten sei absichtlich falsch, um die Ernsthaftigkeit des Vorfalls zu verschleiern. Andere Zeugen oder offizielle Statements, welche Callahans Aussagen bestätigen, sind nicht bekannt.

Greifswald-Objekte 

Am Abend des 24. August 1990 sahen über hundert Personen helle Lichtkugeln über den Greifswalder Bodden. Die ersten Sichtungen wurden gegen 20:15 gemacht und dauerten an bis 21:00. Die Kugeln wurden als „gleißend hell“ mit rötlich-weißem Licht beschrieben und waren von Usedom, Rügen und Orten zwischen Rostock und Neubrandenburg zu sehen. Die Objekte waren in zwei Gruppen von je 6–7 Lichtern aufgeteilt. Es wurden vier Videofilme und diverse Fotografien angefertigt. Keiner der Videofilme zeigt den Vorfall in ganzer Länge, sondern jeweils nur einige Minuten. Auch haben die meisten Zeugen nur einen Teil der Zeit das Phänomen beobachtet.

Die Objekte schwankten leicht, blieben ansonsten bewegungslos. Auf den Filmen sind von Zeit zu Zeit kleine Lichtblitze zu erkennen. Zumindest einmal ist eine der Gruppen erloschen und dann ca. eine Minute später an anderer Stelle wieder aufgetaucht. Ob dies mehrmals geschah, ist umstritten. Auch ob es vereinzelt Flugbewegungen der Lichtkugeln gegeben hat, ist umstritten. So berichtete ein Zeuge, es flogen „kleinere Objekte von den Formationen fort, stoppten kurze Zeit und flogen wieder in sie hinein“. Konsens besteht darin, dass die letzten Objekte gegen 21:00 Uhr erloschen.

Die Greifswald-Objekte gelten als bekanntester UFO-Vorfall auf deutschem Gebiet.

Untersuchungen

 Der UFO-Verein CENAP sowie die GWUP sehen in dem Vorfall eine militärische Übung des Warschauer Pakts. Die Erklärung besagt, dass Leuchtkugeln als Übungsziele für Infrarot-Raketen oder ähnliche Geschosse in die Luft gebracht wurden. Diese Ziele würden dann an Fallschirmen mehrere Minuten zu Boden schweben und dabei das entsprechende Leuchtverhalten zeigen. Die Kugeln hätten maximal 10 Minuten geleuchtet und seien dann durch neue Ziele ersetzt worden. Flugbewegungen hätte es nicht gegeben, allerdings Geschosse, die versuchen die Ziele zu treffen. Diese Erklärung stützt sich auch auf Aussagen eines ehemaligen NVA-Offiziers, der an ähnlichen Übungen teilgenommen haben will.
 Dennis Kirstein von Ufo-Informationen.de vermutet ebenfalls eine militärische Übung des Warschauer Pakts, allerdings nicht der Marine, sondern der Luftwaffe. Laut Kirstein sprechen zahlreiche Indizien dafür, dass Leuchtbomben von Flugzeugen als Übungsziele von der tschechoslowakischen Luftwaffe ausgebracht wurden. Auch hier hätten die Leuchtkörper ca. 10 Minuten gebrannt und seien dann durch neue Leuchtkörper ersetzt worden.
 Einige Forscher wie die der UFO-Forschungsvereine MUFON-CES und DEGUFO widersprechen den Erklärungen von Übungszielen. Die Kugeln hätten wesentlich länger als 10 Minuten am Himmel gestanden und könnten demnach keine Übungsziele sein, da es solche lang brennenden Ziele nicht gebe. Außerdem widersprächen die von einigen Zeugen berichteten Flugbewegungen der Erklärung von Übungszielen an Fallschirmen.

Ariel-School-Begegnung 

Am Morgen des 16. September 1994, gegen 10:15 Uhr beobachteten 62 Schüler im Alter von 8 bis 12 Jahren der privaten Ariel Primary School (Grundschule) drei ungewöhnliche Objekte am Himmel. Laut den Berichten waren diese rund, metallisch und hatten rot blinkende Lichter. Sie verschwanden mehrmals, um an einer anderen Stelle des Himmels wieder aufzutauchen. Eines der Objekte wäre nach einigen Minuten langsam nach unten gesunken und hinter einer Baumgruppe in ca. 100 Meter Entfernung von dem Schulgebäude zu Boden gegangen. Die Lehrkräfte der Schule waren zu diesem Zeitpunkt bei einer Versammlung im Gebäude und haben die Rufe der Kinder als Spiel abgetan.

Die Schüler berichteten, sie seien zu der vermuteten Landestelle gerannt. Die Beschreibung der Kinder ist in den wesentlichen Punkten konsistent: Hinter der Baumgruppe stand oder schwebte dicht über dem Boden ein großes, rundes, metallisches Objekt in Form einer fliegenden Untertasse. Es sei ein Wesen bei dem Objekt gewesen, ein zweites sei aus dem Objekt gestiegen. Die Wesen wurden als klein beschrieben, in eine Art schwarzen Overall gekleidet, mit bleicher Gesichtsfarbe, sowie großen, schwarzen, ovalen Augen und langen schwarzen Haaren. Die Wesen hätten nicht gesprochen. Einige Kinder gaben jedoch an, Worte empfangen zu haben, in denen die Umweltzerstörungen durch die Menschheit kritisiert werden. Viele der Schüler hätten Angst bekommen und seien zurück zum Schulgebäude gerannt, wo sie die Lehrer informiert hätten. Die Lehrkräfte beschrieben das Verhalten der Kinder als panisch. Das Objekt sei nach kurzer Zeit wieder abgehoben. Als Lehrkräfte an der Stelle eintrafen, waren keine Anzeichen des Objekts oder für eine Landung zu finden. In verschiedenen Details zum Aussehen des Objekts, zum Aussehen der Wesen oder zum Ablauf der Begegnung unterschieden sich die Aussagen der Schüler.

Untersuchungen

 Eine erste Untersuchung vor Ort wurde am 20. September 1994 von der Journalistin Cynthia Hind durchgeführt. Diese ließ die Schüler Zeichnungen anfertigen und führte Befragungen der Kinder, Lehrer und Eltern durch. Sie kommt zu dem Schluss, dass die Kinder nicht lügen und ihre Aussagen zu konsistent für Einbildungen sind. Den Berichten liegt nach Hinds Einschätzung ein reales Ereignis zugrunde.
 Die bekannteste Untersuchung wurde im November 1994 von dem Psychiater John E. Mack durchgeführt. Dieser führte an zwei Tagen vor Ort Befragungen durch und führte mit zwölf der Schüler Interviews. Mack kam zu dem Schluss, dass die Kinder „diese Erfahrungen oder diese Ereignisse so beschreiben wie eine Person, die über etwas spricht, das mit ihr geschehen ist. […] Die ganze Qualität und Art und Weise, wie sie darüber sprechen: Es ist die Weise, wie eine Person über etwas spricht, was ihr widerfahren ist.“
 Bei Recherchen zu der Filmdokumentation Encounter in Ruwa: The Ariel School UFO Sighting befragte der Filmemacher Randall Nickerson 2008 viele der Schüler noch einmal zu dem Fall. Alle befragten Zeugen bekräftigten, das Beschriebene wirklich erlebt zu haben.

Phoenix-Lichter 

Am Abend des 13. März 1997 ereigneten sich in einer Gegend um Phoenix eine Reihe von UFO-Sichtungen. Die Sichtungen können in zwei Sichtungswellen aufgeteilt werden. Die erste Sichtungswelle begann gegen 20:15 Uhr mit Zeugenberichten aus Prescott. Die folgenden Sichtungen ergeben eine südliche Flugroute der Lichter. Gegen 20:30 Uhr überfliegen die Lichter laut Zeugen Teile von Phoenix, gegen 20:45 Tucson. Gegen 21:00 werden sie letztmals in der Nähe von Tucson gesehen. Die Berichte stammen von hunderten von Zeugen und gehen unter anderem bei Polizeistationen, der lokalen Luftwaffenbasis oder dem National UFO Reporting Center (NUFORC) ein. Die Zeugen sprechen von einer V-Förmigen Formation von 5 bis 9 weißen und/oder roten Lichtern, welche eine große Distanz von mehreren hundert Metern überspannt haben. Die meisten Augenzeugen berichten, dass diese Lichter an der Unterseite eines massiven, dunklen, V- oder Delta-Förmigen Objekts angebracht waren. Beim Überflug hätte dieses Objekt die Sterne des Nachthimmels verdeckt, so dass die Silhouette des Objekts zu sehen war. Die meisten Zeugen sprechen davon, das es lautlos und eher langsam geflogen sei. Fluglotsen des nahen Phoenix Sky Harbor International Airports konnten die Lichter ebenfalls sehen, aber nicht identifizieren. Das Radar hatte keinen Kontakt. Von diesem Ereignis sind keine Videos oder Fotos bekannt.

Gegen 22:00 Uhr beginnt die zweite Sichtungswelle. Hunderte Zeugen sehen eine Reihe heller, weißer Lichter über den Estrella Mountains südwestlich von Phoenix. Die Lichter erschienen kurz nacheinander, schwebten auf der Stelle und erloschen 4–5 Minuten später. Von diesem Ereignis gibt es mehrere Videofilme und Fotos.

Der Fall fand anfangs nur in einigen lokalen Zeitungen Beachtung. Erst durch einen Artikel der USA Today am 18. Juni 1997, mehr als zehn Wochen nach dem Ereignis, wurde der Fall überregional bekannt. 2007 rückte der Vorfall noch einmal ins öffentliche Interesse: Der Gouverneur von Arizona zum Zeitpunkt des Vorfalls, Fife Symington III., gab in einem Interview an, das vermeintliche Objekt selbst beobachtet zu haben. Symington sagte aus, ein „riesiges, deltaförmiges“ Objekt gesehen zu haben, was seiner Einschätzung nach nicht von Menschen stammen könne. Auf einer Pressekonferenz direkt nach dem Vorfall hatte Symington noch wesentlich dazu beigetragen, den Vorfall lächerlich zu machen, in dem er seinen Polizeichef in einem Alienkostüm als „den Schuldigen“ präsentierte.

Untersuchungen

Die Luke Air Force Base hat bekannt gegeben, dass gegen 22:00 Uhr sogenannte Flares von Militärflugzeugen zu Übungszwecken abgeworfen wurden. Die meisten Untersucher sind sich darin einig, dass die zweite Sichtungswelle ab ca. 22:00 Uhr auf diese Flares zurückzuführen ist und demnach alle veröffentlichten Fotos und Videos diese Flares zeigen. Die weiter genannten Untersuchungen beziehen sich daher nur auf die erste Sichtungswelle von 20:15 bis 21:00 Uhr.

 Einige skeptische Untersucher wie die Gruppe CENAP und das Podcast Magazin Skeptoid.com halten die Zeugenaussagen der ersten Sichtungswelle für unglaubwürdig und vernachlässigbar, da es keine fotografischen Belege für sie gibt. Nur die Videos und Fotos seien beweiskräftig – und diese zeigen Flares. Es sei daher anzunehmen, dass auch nichts anderes als Flares die Sichtungen verursacht haben.
 Viele skeptische Untersucher vermuten eine Formation von Militärflugzeugen als Erklärung. Mitch Stanley, ein Amateur-Astronom aus Scottsdale, berichtete, er hätte die Lichter ebenfalls gesehen und durch sein Dobson-Teleskop beobachtet. Er gibt an, Flugzeuge als Quelle der Lichter klar erkannt zu haben. Die Uhrzeit, wann Stanley seine Beobachtung machte, ist nicht publiziert, jedoch wird die Sichtung oft als Erklärung für die erste Sichtungswelle angegeben. Demnach hätte eine Formation von militärischen Flugzeugen die Strecke des mutmaßlichen UFOs in V-Formation abgeflogen. Beobachter hätten aus den Positionslichtern der Flugzeuge fälschlicherweise ein zusammenhängendes Objekt gedeutet. So passen die weißen und roten Positionslichter von Flugzeugen zu den oft berichteten Farben der Lichter an dem Objekt.
 Eine offizielle Untersuchung ist nicht bekannt. Laut Fife Symington III., Gouverneur von Arizona 1991 bis 1997, wurden von Seiten des Gouverneursbüros Nachforschungen zum Ursprung des Flugobjekts angestellt. Es wurde beim Department of Public Safety, der Air National Guard und der Luke Air Force Base Fragen eingereicht. Laut Symington sind diese Fragen nicht beantwortet worden. Ähnliches berichtet die Stadträtin Frances Emma Barwood, welche sich für eine Untersuchung eingesetzt hat. Auch nach ihrer Aussage haben die Behörden nicht kooperiert.

Einzelnachweise

Weblinks 
 UFO Evidence – Eine Seite mit verschiedenen UFO Vorfällen, Fotos und Artikel zum Thema.
 The Committee for Skeptical Inquiry – Setzt sich kritisch mit dem UFO-Phänomen auseinander und hat zu vielen UFO-Sichtungen Erklärungen veröffentlicht.
 Deutschlandkarte 5/2018 „Ufo-Sichtungen“ des ZEITmagazins, 31. Januar 2018

!
Ufo Sichtungen
UFO-Sichtungen